Сардиния (итал. Sardegna) — многозначный термин.

 Сардиния — остров в Средиземном море.
 Сардиния — королевство, существовавшее с 1720 по 1861 годы.
 «Сардиния» — итальянский броненосец.